Cinema e TV
Charming, filme de animação (2018) exibido no Brasil como Encantado
 Encantados (filme), produção brasileira (2017) dirigida com Dira Paes e Letícia Sabatella
 Encantado's, série brasileira (2022) produzida pela Globoplay

Localidades no Brasil
Encantado, município no Rio Grande do Sul
Encantado (bairro do Rio de Janeiro)
Encantado (Quixeramobim), distrito

Outros usos
Encantado (entidade), personagem folclórico
Esporte Clube Encantado, clube brasileiro de futebol